Jakub Buczacki (zm. 1501) – wojewoda ruski i podolski, kasztelan halicki
 Jakub Buczacki (zm. 1541) – biskup płocki, chełmski i kamieniecki